Detta är en lista över sjöar i Mora kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Mora kommun.

Lista

Mora kommun
 Lista